Кристо́ф Кастане́р (; род. 3 января 1966) — французский политик, член партии «Вперёд, Республика!», государственный секретарь по связям с парламентом Франции (2017—2018), лидер партии «Вперёд, Республика!» (2017—2018), министр внутренних дел Франции с 16 октября 2018 по 6 июля 2020 года.

Биография 
Кристоф Кастанер родился 3 января 1966 года во французской коммуне Ольюле. Получил диплом по международному праву и криминологии в университете Экс-Марсель, затем изучал политологию.

Карьера 
Пришёл в политику на должность технического советника , затем возглавлял канцелярию министра Мишеля Рокара.

В 2001 году избран мэром Форкалькье.

С 2004 по 2012 год — депутат регионального совета Прованс — Альпы — Лазурный Берег.

В 2012 году избран от социалистов депутатом Национального собрания Франции во 2-м округе департамента Альпы Верхнего Прованса, победив во втором туре кандидата Союза за народное движение Жана-Клода Кастеля с результатом 54,04 %.

В 2017 году оказал поддержку Эмманюэлю Макрону при подготовке к президентским выборам. 17 мая 2017 года вступил в должности государственного секретаря по связям с парламентом и официального представителя правительства при формировании первого кабинета Эдуара Филиппа.

18 июня 2017 года во втором туре голосования переизбран депутатом Национального собрания от президентского движения «Вперёд, Республика!» в своём прежнем округе с результатом 61,57 % (в первом туре он получил 44,04 % голосов, на втором месте тогда остался кандидат Непокорённой Франции Лео Вальтер, которого поддержали 16,55 % избирателей). 21 июня 2017 года сохранил свои должности во втором правительстве Филиппа. 21 июля 2017 года отказался от депутатского мандата на время работы в правительстве.

25 октября 2017 года объявил о вступлении в борьбу за пост лидера партии (по информации газеты Le Monde, поддержку Кастанеру оказал президент Макрон, который предпочёл его государственному секретарю при министре экономики и финансов Бенжамену Гриво).

18 ноября 2017 года на первом съезде партии «Вперёд, республика» в  под Лионом, будучи единственным кандидатом, единогласно при двух воздержавшихся избран лидером партии в должности генерального делегата (délégué général). 24 ноября 2017 года Бенжамен Гриво сменил Кастанера в должности официального представителя правительства.

Министр внутренних дел

2018 год 
16 октября 2018 года в результате серии перестановок во втором правительстве Филиппа получил портфель министра внутренних дел.

19 октября 2018 года Национальное бюро партии избрало специалиста по связям с общественностью Филиппа Грангона временно исполняющим обязанности лидера партии до выборов нового генерального делегата.

Осенью 2018 года одной из основных проблем Министерства внутренних дел Франции стало движение «жёлтых жилетов», начавшееся из-за повышения налогов на автомобильное топливо. 1 декабря по всей Франции за нарушения правопорядка были задержаны 680 манифестантов (из них 430 — в Париже), 630 впоследствии оставлены под стражей. 263 человека пострадали в столкновениях, в том числе 81 полицейский. Всего в этот день в демонстрациях участвовали 136 тыс. человек (24 ноября — 166 тыс., а 17 ноября — 282 тысячи).

7 декабря 2018 года общественное мнение Франции было взбудоражено видеосюжетом, распространённым через Интернет. Неизвестный запечатлел десятки лицеистов, накануне задержанных полицией в Мант-ла-Жоли — они стояли на коленях, с руками на затылке или со связанными руками, под охраной полицейских в полной аммуниции. Кастанер публично оправдал действия своего ведомства, заявив, что около сотни экстремистов, вооружённых дубинками и бутылками с горючей жидкостью, смешались с протестующими лицеистами и совершили нападения на сотрудников правопорядка, которые в ответ действовали в соответствии с установленной процедурой. По сведениям газеты Le Monde, было начато расследование с целью установления личности автора видео.

Вечером 11 декабря 2018 года неизвестный открыл стрельбу по толпе на рождественской ярмарке в Страсбурге, три человека погибли на месте, 13 получили ранения. Подозреваемый скрылся с места преступления, а Кристоф Кастанер ещё до полуночи прибыл в Страсбург, объявил о принятии мер к его розыску и усилении мер безопасности на рождественских ярмарках, а также заявил, что военнослужащие, задействованные в  по поддержанию общественного порядка, дважды открывали огонь по преступнику.

2019 год 

Большой общественный резонанс получило обнаружение 29 июля 2019 года тела , пропавшего без вести 22 июня 2019 года во время полицейской операции на музыкальном фестивале в Нанте. Выступая перед прессой 30 июля, адвокат семьи Ме Сесиль де Оливейра одобрила выступление премьер-министра Филиппа, назвавшего раскрытие преступления делом государственной важности, но потребовала дождаться официального отчёта  на предмет причастности полицейских к гибели молодого человека. Согласно опубликованным в тот же день выводам ГИНП, в ночь на 22 июня группа из 24 полицейских прибыла на музыкальный фестиваль с целью добиться выключения аппаратуры после 4 часов утра — срока, на который организаторы получили разрешение. Возникли беспорядки, в ходе которых несколько человек упали в Луару, но следствие получило также свидетельские показания о падении людей в реку и до вмешательства полиции. В итоге документ констатирует отсутствие доказательств прямой причинно-следственной связи между гибелью Канисо и действиями полиции.

17 сентября 2019 года Кастанер объявил о создании Управления по борьбе с наркотиками (Office anti-stupéfiants, сокращённо Ofast). Новое ведомство насчитывает 150 следователей и 16 территориальных подразделений, его задача — объединить усилия полиции, жандармерии, таможни и магистратуры в борьбе с наркоторговлей.

3 октября 2019 года неизвестный  на сотрудников правоохранительных органов в здании  (по первым данным погибли четыре человека и сам преступник). На место событий прибыл Кастанер, а также президент Макрон и премьер-министр Филипп. 5 октября прокурор по делам о терроризме сообщил на пресс-конференции, что нападавший с 2003 года работал в префектуре как специалист по информационным технологиям, но подвергся салафистской радикализации. 9 октября Кастанер сообщил в своём Твиттере о запрещении намеченной на 10 октября манифестации у мэрии города Гонесс, поскольку министр счёл эту акцию направленной на защиту подозреваемого в нападении на префектуру — Микаэля Арпона (Mickaël Harpon).

2020 год 
26 января Кастанер объявил о немедленном прекращении использования полицией при усмирении уличных беспорядков гранаты GLI-F4, обладающей слезоточивым, оглушающим и удушающим действием, ввиду появления многочисленных свидетельств о причинении ей серьёзных увечий участникам манифестаций.

31 января Государственный совет приостановил действие циркуляра Кастанера от 19 декабря 2019 года в части, касающейся маркировки избирательных списков в бюллетенях при подготовке  15 и 22 марта (в частности, возглавляемую Николя Дюпон-Эньяном партию «Вставай, Франция!» предлагалось обозначать как «крайне правую»). Лидер Республиканцев Кристиан Жакоб выразил удовлетворение тем обстоятельством, что Госсовет предотвратил «маленькие политические манёвры ВР».

16 марта Кастанер объявил о мобилизации 100 тысяч полицейских и жандармов для осуществления режима ограничений на перемещения граждан, впервые в истории Франции введённого президентом Макроном с 17 марта на пятнадцать дней для противодействия эпидемии COVID-19 (за его нарушение установлен штраф в размере от 38 до 135 евро).

8 июня сделал официальное заявление о начале политики «нулевой терпимости» к проявлениям расизма со стороны сил правопорядка и введении запрета на использование полицейскими удушающего приёма, который известен как «contrôle de tête» (фиксирование головы). Демарш был сделан в контексте международного общественного резонанса на гибель Джорджа Флойда в США при задержании и вызвал публичные акции протеста со стороны французских полицейских.

13-15 июня в Дижонском районе  имели место столкновения представителей чеченской общины с местными преступными группировками после совершённого теми 10 июня нападения на чеченца. В ходе стычек с применением оружия пострадали и полицейские, участвовавшие в восстановлении общественного спокойствия, и Кастанер распорядился установить личности и привлечь к ответственности организаторов беспорядков.

6 июля 2020 года Кастанер исключён из кабинета при формировании правительства Кастекса, в котором портфель министра внутренних дел получил Жеральд Дарманен.

Возвращение в парламент 
4 августа 2020 года вернулся на своё прежнее депутатское место в Национальном собрании, где его временно заменяла Эмманюэль Фонтен-Домезель.

10 сентября 2020 года избран председателем партийной фракции «Вперёд, Республика!» в Национальном собрании, получив 145 голосов (54,72 %) против 120, поданных за депутата от департамента Ивелин Аврору Берже.

19 июня 2022 года проиграл парламентские выборы в своём округе кандидату левого блока NUPES , представляющему партию «Непокорённая Франция», с результатом 48,51 %.

Семья 
Младший из троих сыновей кадрового военного, выходца из небогатой семьи в Шаранте, ветерана французских войн в Индокитае и Алжире. В 17 лет Кристоф Кастанер ушёл из дома и начал самостоятельную жизнь. Женат на банковской служащей, отец двоих дочерей.

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники вузов Франции
Юристы Франции
Члены французской Социалистической партии (1969)
Члены партии «Вперёд, Республика!»
Мэры городов Франции
Депутаты Национального собрания Франции
Министры внутренних дел Франции